Der Giro al Sas ist ein Straßenlauf in Trient, der seit 1945 ausgerichtet wird.

Die Anfänge des Rennens liegen im Giro di Trento, einem Lauf, der erstmals 1907 anlässlich des Festes des Stadtpatrons Vigilius von Trient stattfand. Die durch die beiden Weltkriege unterbrochene Tradition wurde 1945 durch die heutige Veranstaltung wiederaufgenommen, die seitdem mit Ausnahme der Jahre 1991 und 1996 jährlich stattgefunden hat.

Die Streckenlänge beträgt derzeit 10 km. Gelaufen wird auf einem Rundkurs von einem Kilometer im Zentrum Trients mit Start und Ziel am Domplatz.

Siegerliste 

Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung in Italien
Sportveranstaltung im Trentino
Sport (Trient)